Artesia hace referencia a varios artículos:

Lugares

En Botsuana
 Mosomane, también conocido como Artesia o Artisia, es un pueblo en el distrito de Kgatleng.

En Estados Unidos
 Artesia (California), ciudad en el estado de California.
 Municipio de Artesia (condado de Iroquois, Illinois)
 Artesia (Misisipi), pueblo en el estado de Misisipi.
 Artesia (Nuevo México), ciudad en el estado de Nuevo México.

En Francia
Es la traducción a español del nombre propio francés Artois, región tradicional en el norte del país.

Transporte 
 Artesia (ferrocarril), joint-venture 50% Ferrovie dello Stato y 50% SNCF.
 Artesia (Metro de Los Ángeles), estación en la línea Azul del Metro de Los Ángeles.
 Artesia Transit Center, estación de autobuses de tránsito rápido en la línea Plata del Metro de Los Ángeles.

Además 
 Artesia (banda), dúo musical francés compuesto por Agathe M. y Gaëlle D.